Brahimi ist der Familienname folgender Personen:

 Abdelhamid Brahimi (1936–2021), algerischer Politiker
 Billal Brahimi (* 2000), französisch-algerischer Fußballspieler
 Lakhdar Brahimi (* 1934), algerischer Politiker
 Mërgim Brahimi (* 1992), kosovarisch-albanisch-schweizerischer Fußballspieler
 Mohamed Brahimi (* 1998), französischer Fußballspieler
 Saïd Brahimi (1931–1997), algerisch-französischer Fußballspieler und -trainer
 Samir Brahimi (* 1990), algerischer Boxer
 Yacine Brahimi (* 1990), französisch-algerischer Fußballspieler